Rudolice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Rudolice v Horách, Ortsteil von Hora Svaté Kateřiny, Okres Most
Rudolice nad Bílinou, Ortsteil von Most, Okres Most